Die österreichische Schachstaatsliga A 1990/91 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse.

Aufgelistet sind nur Spieler, die mindestens einen Einsatz in der Saison hatten. In Einzelfällen kann die Reihenfolge von der hier angegebenen abweichen. Die Ergebnisse des Abstiegs-Play-Offs sind in den Listen berücksichtigt.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer.
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1990); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1990); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1990
 G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Perf.: Turnierleistung der Spieler mit mindestens fünf Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SK Merkur Graz

SC Margareten

WSV ATSV Ranshofen

SK Hietzing Wien

SG ASK/KSV Klagenfurt

SK VÖEST Linz

SK Schwaz

SK Austria Wien

SK Flötzersteig-Breitensee

SC Inter Salzburg

1. SSK Mozart

SK Absam

Weblinks 
 Partien der Staatsliga A 1990/91 bei 365chess.com (englisch)
 Partien des Abstiegs-Play-Offs bei 365chess.com (englisch)
 Ergebnisse der 1. und 2. Runde in Schachsport 3/9, Seite 2 (PDF-Datei; 1,3 MB)
 Ergebnisse der 3. bis 5. Runde in Schachsport 7/9, Seite 2f. (PDF-Datei; 1,6 MB)
 Ergebnisse der 6. und 7. Runde in Schachsport 15/9, Seite 2 (PDF-Datei; 1,1 MB)
 Ergebnisse der 8. und 9. Runde in Schachsport 17/9, Seite 2 (PDF-Datei; 882 kB)
 Ergebnisse der 10. und 11. Runde in Schachsport 19/9, Seite 2 (PDF-Datei; 1,2 MB)
 Ergebnisse des Abstiegs-Play-Offs in Schachsport 24/9, Seite 14 (PDF-Datei; 1,7 MB)

Schachbundesliga (Österreich)
Wikipedia:Liste
Schach 1990
Schach 1991